Amphithalamus lacunatus är en snäckart som beskrevs av Carpenter 1864. Amphithalamus lacunatus ingår i släktet Amphithalamus och familjen Barleeiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lacunatus